Nikita Malyarov (Moscou, 23 de outubro de 1989) é um futebolista profissional russo, meia, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik